Серо Колорадо има више значења:

 Серо Колорадо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Серо Колорадо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Серо Колорадо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Серо Колорадо (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Серо Колорадо (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Серо Колорадо (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Серо Колорадо (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Серо Колорадо (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Серо Колорадо (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Колорадо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Колорадо (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Колорадо (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Колорадо (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Колорадо (Матаморос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Колорадо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Колорадо (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Колорадо (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Колорадо (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Колорадо (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Колорадо (Коронео), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Колорадо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Колорадо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Колорадо (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Колорадо (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Колорадо (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Колорадо (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Колорадо (Чилкваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Колорадо (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Колорадо (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Колорадо (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Колорадо, Серо Алто (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Колорадо (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Колорадо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Колорадо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Колорадо (Ел Салто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Колорадо (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Колорадо (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Колорадо (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Колорадо (Јурекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Колорадо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Серо Колорадо (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Серо Колорадо (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Серо Колорадо (Јевалтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Серо Колорадо (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серо Колорадо (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серо Колорадо, Ел Колорадо (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серо Колорадо, Ел Колорадо (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Колорадо, Сан Хосе де ла Куеста (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Колорадо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Колорадо (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Колорадо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Колорадо (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Колорадо (Сан Хавијер), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Колорадо, Нумеро Трес (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Серо Колорадо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Колорадо (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Колорадо, Естасион Апазапан (Апазапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Колорадо (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Колорадо (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Колорадо (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Колорадо (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Колорадо (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Колорадо (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Колорадо (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику